Teenage Dream е третият студиен албум на американската певица Кейти Пери. Издаден е на 24 август 2010 г.

Списък с песни

Стандартно издание

Луксозно издание

Външни препратки 
 Официален уебсайт Katy Perry.com
 Teenage Dream Metacritic

Музикални албуми от 2010 година
Албуми на Кейти Пери